Суперкубок Албанії з футболу 2007 — 14-й розіграш турніру. Матч відбувся 17 серпня 2007 року між чемпіоном Албанії Тираною та переможцем кубку клубом Беса (Кавая).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 

2007
Албанія